YTS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Timmins (Ontario) (Canada)